Klisa puede referirse a:
 Klisa (Lipik), localidad de Croacia en el condado de Požega-Eslavonia.
 Klisa (Osijek), localidad de Croacia en el condado de Osijek-Baranya.
 Klisa (Velika), otra localidad de Croacia en el condado de Požega-Eslavonia.